Der Begriff Crash Dive kann sich beziehen auf:

 den englischen Begriff für ein Gefahrenmanöver bei U-Booten, siehe dazu Alarmtauchen
 Crash Dive (1943), einen US-amerikanischen Kriegsfilm aus dem Jahr 1943
 Crash Dive (1997), einen US-amerikanischen Actionfilm aus dem Jahr 1997